Catch peut désigner :

 Le catch, un divertissement sportif ;
 Le catch, une forme de musique vocale anglaise ;
 Catch, un épisode de la série télévisée South Park ;
 Catch, une chanson du groupe The Cure ;
 C. C. Catch, une chanteuse allemande ;
 Catch, une marque d'insecticides appartenant à Eau écarlate.

Voir aussi